Charlton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Charlton, Hampshire, ort i England, 
 Charlton, Pewsey Vale, ort i Wiltshire, England, 
 Charlton, Fladbury, ort i Worcestershire, 
 Charlton, Brinkworth, ort i Wiltshire, England, 
 Charlton, Hertfordshire, ort i England,  
 Charlton, London, stadsdel i Greenwich, England, 
 Charlton, Northamptonshire, ort i England, 
 Charlton, Northumberland, ort i England, 
 Charlton, West Sussex, ort i England,

USA 

 Charlton, Maryland, Washington County, 
 Charlton, Massachusetts, Worcester County,